Franz Dülberg ist der Name folgender Personen:

* Franz Dülberg (Manager) (1827–1887), deutscher Beamter und Finanz- und Bahnmanager 
 Franz Dülberg (Kunsthistoriker) (1873–1934), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Franz Dülberg (Radsportler) (Franz Dülberg Jr.; 1905–??), deutscher Radsportler